

Patronyme 

 Nkechi Agwu (née en 1962), mathématicienne et historienne des mathématiques nigériane ;
  (né en 1973), chanteur et humoriste nigérian.

Prénom

Voir aussi 
 Agwu Nsi, divinité africaine de la divination